Kees de jongen (boek), een boek uit 1923 van de Nederlandse schrijver Theo Thijssen 
Kees de jongen (film), de verfilming van dit boek uit 2003